Майкл Теодо́р Дранж (род. 1934) — американский философ религии. Автор книг — по философии языка «Типовые пересечения» (, 1966) и по философии религии «Неверие и зло: два аргумента в пользу несуществования Бога» (, 1998). Также им написаны несколько статей по атеизму и философии религии, в частности для некоммерческой образовательной организации «кафиры интернета» (Internet Infidels).

Биография 

В 1955 году получил степень бакалавра искусств в Бруклинском колледже.

В 1963 году получил докторскую степень по философии в Корнеллском университете.

В 1960-1962 годах преподавал философию в Бруклинском колледже, в 1962-1965 годах  в Орегонском университете, в 1965-1966 годах в , в 1966 по 2001 годах — профессор и затем — профессор-эмерит Университета Западной Виргинии, где преподавал философию.

Женат (с 1959 года), имеет 2 детей и 5 внуков.

Литература 

 Guthrie, Shandon L.  Concerning Theodore Drange’s argument from evil for the Nonexistence of God // The Examined Life Philosophy Journal. — Vol. 3. — Iss. 10. 2002.

Ссылки 

 
 
 Articles by Drange in the Internet Infidels Modern Library
 Charles Echelbarger Nonbelief and Evil: Two Arguments for the Nonexistence of God by Theodore Drange //  (Рецензия). Mar/Apr 2013

Персоналии по алфавиту
Публицисты США
Философы США
Родившиеся в 1934 году
Преподаватели Университета Западной Виргинии
Преподаватели Бруклинского колледжа